

Altro
 Beautiful Games Studios – gruppo di sviluppo di videogiochi della Eidos Interactive
 Brothers of the Good Shepard – Piccoli Fratelli del Buon Pastore, istituto di vita consacrata
 Bundesgrenzschutz – corpo di polizia di frontiera tedesca (1951-2005)

Codici 
 BGS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Big Spring Webb (Stati Uniti)
 B.G.S. – Brillouin Gain Spectrum
 bgs – codice ISO 639-3 della lingua tagabawa